Кампильо-де-Асаба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 26,03 км². Население — 198 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 106 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саламанки